Třída Barracuda je označení několika tříd ponorek:
 Třída Barracuda (1924) – třída diesel-elektrických ponorek Námořnictva Spojených států, první ponorka nasazena do služby v  roce 1924
 Třída Barracuda (1951) – třída diesel-elektrických ponorek Námořnictva Spojených států, první loď nasazena do služby v roce 2008
 Třída Barracuda – třída útočných ponorek s jaderným pohonem francouzsekého námořnictva, první loď byla uvedena do služby roku 2020
 projekt 945 Barrakuda – třída ponorek sovětského námořnictva s jaderným pohonem, v kódu NATO Sierra I